Kalke kan henvise til
Kalke (dyrkning) – at udstrø jordbrugskalk.
Kalke (hvidte) – at male med hvidtekalk.
Kalke (kopi) – en kopi af et dokument.